Rayner ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Rayner (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Alison Rayner (* 1952), britische Fusionjazz-Bassistin
 Angela Rayner (* 1980), britische Politikerin (Labour Party)
 Chuck Rayner (1920–2002), kanadischer Eishockeytorwart und -trainer
 Dave Rayner (* 1982), US-amerikanischer Footballspieler
 Derek Rayner, Baron Rayner (1926–1998), britischer Politiker
 Eddie Rayner (* 1952), neuseeländischer Musiker
 Harold Rayner (1888–1954), US-amerikanischer Fechter und Armeeoffizier
 Isidor Rayner (1850–1912), US-amerikanischer Politiker
 
 Jacqueline Rayner, britische Produzentin und Autorin
 Jay Rayner (* 1966), britischer Journalist, Schriftsteller, Rundfunkmoderator, Gastronomiekritiker und Jazzpianist 
 John Rayner (1924–2005), britischer Rabbiner
 Keith Rayner (* 1929), anglikanischer australischer Bischof
 Kenneth Rayner (1808–1884), US-amerikanischer Politiker
 Louise Rayner (1832–1924), britische Malerin
 Margaret Eva Rayner (1929–2019), britische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Michael Rayner († 2015), britischer Opernsänger und Schauspieler
 Oswald Rayner (1888–1961); britischer Geheimagent

Siehe auch:
 Rayner-Gletscher, Gletscher im Enderbyland, Antarktika
 Rayner Peak, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Rayner Point, Landspitze von Coronation Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Rainer